L'Ombre du corbeau est le titre de plusieurs œuvres :

 L'Ombre du corbeau, bande dessinée de Didier Comès publiée en 1976-1977 dans l'hebdomadaire Tintin, puis en album en 1981 dans la collection du Lombard Histoires et Légendes ;
 L'Ombre du corbeau, film suédo-islandais réalisé par Hrafn Gunnlaugsson, sorti en 1988.